Sabahattin Oğlago (ur. 25 czerwca 1984 w Muş) – turecki biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sabahattin Oğlago pojawił się w 17 listopada 2001 roku, podczas zawodów FIS Race w rosyjskiej miejscowości Kirowsk, gdzie uplasował się na pozycji 31 na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze świata zadebiutował 12 marca 2004 podczas zawodów we włoskim Pragelato, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasował się na pozycji 78.

Jego bracia Burhan i Tahsin również uprawiał biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Oğlago nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2007/2008

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Tureccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1984